Dev Patel, Brits acteur
Eboo Patel,  Amerikaans-Indiaas interreligieus activist
Kiran Klaus Patel, Duits historicus
 Kumar Patel, Indiaas natuurkundige en uitvinder
Mohan Patel, Nieuw-Zeelands hockeyspeler
 Priti Patel, Brits politica
Ramesh Patel, Nieuw-Zeelands hockeyspeler
Vallabhbhai Patel, Indiaas vrijheidsstrijder, advocaat en politicus